Francesco Occhiuzzi (1909-1960) – calciatore uruguaiano
 Francesco Occhiuzzi (n. 1963) – conduttore televisivo italiano